macierz zmiany bazy przekształcenia liniowego
 macierz zmiany bazy formy dwuliniowej (funkcjonału dwuliniowego)